Dantone ist der Name von:

 Joseph J. Dantone (?), hochdekorierter US-amerikanischer Konteradmiral und ehemaliger Direktor der Defense Mapping Agency 
 Ottavio Dantone (* 1960), italienischer klassischer Musiker
 Thomas Dantone (* 1982), ehemaliger italienischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Dantonello